Аралколь:
 Аралколь (село) — село в Камыстинском районе Костанайской области Казахстана.
 Аралколь (озеро) — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.